Болдыревское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область 
 Болдыревское сельское поселение — входит в Острогожский район

Ростовская область 
 Болдыревское сельское поселение — сельское поселение, Ростовская область

Тюменская область 
 Болдыревское сельское поселение — входит в Абатский район